Der Scottish League Cup wurde 1970/71 zum 25. Mal ausgespielt. Der schottische Fußball-Ligapokal, der unter den Teilnehmern der Scottish Football League ausgetragen wurde, begann am 8. August 1970 und endete mit dem Finale am 24. Oktober 1970 im Hampden Park von Glasgow. Als Titelverteidiger startete Celtic Glasgow in den Wettbewerb das sich im Vorjahresfinale gegen den FC St. Johnstone durchgesetzt hatte. Im diesjährigen Finale traf Celtic im Old Firm gegen die Glasgow Rangers an. Es war nach 1958, 1965, 1966 und 1967 das fünfte Old Firm-Finale im Ligapokal. Für Celtic war es das siebte Endspiel infolge seit 1965 und das 9. insgesamt seit 1957. Die Rangers erreichten zum insgesamt elften Mal das Endspiel, erstmals 1947, zuletzt 1967. Das Finale gewannen die Rangers durch ein Tor des erst 16-jährigen Derek Johnstone mit 1:0. Es war der siebte Triumph im Ligapokal für die Gers, die damit mit Celtic gleichzogen. Zum letzten Mal erreichte ein Finale im Ligapokal über 100.000 Zuschauer. In der Saison 1970/71 wurde Celtic schottischer Meister und gewann das Pokalfinale gegen die Rangers. Aufgrund des Sieges in der Meisterschaft nahm Celtic in der folgenden Saison am Europapokal der Landesmeister teil, die Rangers als Pokalsieger am Europapokal der Pokalsieger. Celtic schied im Halbfinale gegen Inter Mailand aus. Die Rangers gewannen den Wettbewerb der Pokalsieger im Finale gegen FK Dynamo Moskau zum ersten und bis heute einzigen Mal.

Gruppenphase

Gruppe 1 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 26. August 1970.

Gruppe 2 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 26. August 1970.

Gruppe 3 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 26. August 1970.

Gruppe 4 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 26. August 1970.

Gruppe 5 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 26. August 1970.

Gruppe 6 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 26. August 1970.

Gruppe 7 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 26. August 1970.

Gruppe 8 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 26. August 1970.

Gruppe 9 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 22. August 1970.

Supplementary Round 
Ausgetragen wurde die Extrarunde am 31. August und 2. September 1970.

|}

Viertelfinale 
Ausgetragen wurden die Hinspiele am 9. September, die Rückspiele am 23. September 1970.

|}

Halbfinale 
Ausgetragen wurden die Spiele am 7. und 14. Oktober 1970 im Hampden Park in Glasgow. Das Wiederholungsspiel fand am 12. Oktober 1970 statt.

|}

Wiederholungsspiel 

|}

Finale

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Scottish League Cup 1970/71 bei statto.com

1970/71
Fußballsaison 1970/71